Yi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yi Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Yi Xian (härad i Kina, Anhui), 
 Yi Xian (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar